Верне́й-сюр-Иньере́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 140 км на юг от Орлеана, 30 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 346 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini